Alphabet City steht für:

 Alphabet City (Manhattan), Stadtteil von New York City
 Alphabet City (Album), Album der Band ABC
 Alphabet City (Film), Kriminalfilm von Amos Poe (1984)